Toponímia:
 Benavent  o Bénévent-l'Abbaye , localitat i comuna de francesa al departament de Cruesa (regió de Llemosí)
 Benavent de la Conca o Benavent de Tremp, poble al municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) 
 Benavent de Segrià, un municipi de la comarca del Segrià
 Benavent de Tremp, municipi desaparegut al Pallars
 Cantó de Benavent, cantó francès al districte de Garait (departament de Cruesa)
 Castell de Benavent de la Conca, edifici al municipi d'Isona i Conca Dellà 
 Roc de Benavent, serra limítrof entre l'actual terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars
 Biografies:
 Albert Benavent San Cornelio (Tavernes de la Valldigna, 1984), músic valencià, trompetista del grup Obrint Pas 
 Alfons Benavent i Areny, enginyer de camins 
 Antoni Benavent i Peraire (Gerri de la Sal, 1810 – 1902), jurista i polític català 
 Carles Benavent (Barcelona, 1954), baixista i mandolista català 
 Enric Benavent (Reus, 1837), pedagog i musicòleg 
 Enrique Benavent Vidal (Quatretonda, 1959), teòleg valencià i bisbe de Tortosa 
 Gaietà Benavent i Rocamora (Reus, 1834 - Barcelona, 1910), pintor català 
 Miquel Benavent i Seguí (?- 2010), farmacèutic, professor i polític català 
 Pere Benavent de Barberà i Abelló (Barcelona, 1899 - 1974), arquitecte i escriptor català 
 Miscel·lània:
 Ducat de Benavent, títol nobiliari espanyol de caràcter hereditari que fou concedit pel rei Enric IV de Castella el 1473 a favor de Rodrigo Alonso Pimentel 
 Futbol Club Benavent, club de futbol català del poble de Benavent de Segrià 
 Marquès de Benavent, títol nobiliari concedit el 1703 per Felip V a Martí de Sabater i d'Agullana, senyor de Benavent